Хосе Антонио Сальдуа Урданавиа (; 15 декабря 1941, Наварра — 30 июня 2018) — испанский футболист, нападающий. Выступал за команды «Вальядолид», «Осасуна», «Сабадель», но больше всего известен своими выступлениями за испанскую «Барселону». В её составе стал трехкратным обладателем Кубка Испании, а также выигрывал Кубок ярмарок.

Клубная карьера 
Воспитанник академии испанского «Вальядолида». Именно в одноименной команде он дебютировал в возрасте 18 лет в матче против «Эльче» 17 января 1960 года. А уже в своем пятом матче 22 мая Сальдуа забил свой первый гол, в ворота «Сельты» в рамках матча плей-офф за право остаться в испанском чемпионате.

В сезоне 1961/62 испанский форвард перешел в «Барселону», где стал одной из звезд команды и всего испанского футбола в целом.

В 1965 году ушел в аренду на полсезона в «Осасуну», откуда возвратился уже состоявшимся футболистом.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (3): 1962/63, 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (1): 1965/66

Примечания

Ссылки 
 Профиль на BDFutbol
 Матчи за национальную сборную на BDFutbol
 Профиль на National Football Teams
 Профиль игрока Барселоны
 Список европейских матчей футболиста на RSSSF

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»